Frith Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Frith Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 
 Frith Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar